A brit nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Donington Parkban rendezték július 2-án.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Álvaro Bautista diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Brit
motogp